Carlos Martínez de Irujo es el nombre completo de:

Carlos Martínez de Irujo y McKean, político y diplomático español, duque de Sotomayor (1802–1855).
Carlos Martínez de Irujo y Tacón, político y diplomático español, marqués de Casa-Irujo (1765–1824).

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, nacido Carlos Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba (1948–).